22-е первенство России среди клубов Высшей лиги проходило с 7 сентября 2013 года по 10 мая 2014 года. Регулярное первенство проводилось по круговой системе в 3 круга и 22 тура, состоявших из одного либо двух матчей. По итогам плей-офф победу в первенстве одержал московский Спартак, одолевший в финале Ямал (7:4 и 11:3). Оба финалиста перешли в Суперлигу в процессе её расширения до 14 команд.

Участники чемпионата

Регулярный чемпионат

Положение команд 

 

 

 
|}

 — Сургутский «Факел» занял место владивостокского «Портовика», которого не допустили до игр плей-офф в связи с невыполнением требований Регламента Российских соревнований по мини-футболу (футзалу) сезона 2013-2014, а также нарушением гарантийных обязательств перед АМФР.

II этап (плей-офф)

1/4 финала 

 
 
 

|}

1/2 финала 

 
 
|}

Серия за 3 место 

 
|}

Финал 

 
|}

Лучшие бомбардиры чемпионата

Повышение в классе 
Оба финалиста Высшей лиги - московский "Спартак" и "Ямал" (Новый Уренгой) заявились в Суперлигу на следующий сезон

Соревнования по мини-футболу в России